Caravaggio steht für:

 Caravaggio (Lombardei), Gemeinde in der Provinz Bergamo, Italien
 Caravaggio (Film), britische Filmbiografie von Derek Jarman (1986)
 Caravaggio (2008), portugiesischer Kurzfilm von José Maria Vaz da Silva
 Caravaggio (Ballett), deutsches Ballett von Jochen Ulrich (2003)
 Hitachi Caravaggio, italienischer Elektrotriebzug

Caravaggio ist der Namenszusatz folgender Personen:
 Fermo Ghisoni da Caravaggio alias Fermo Ghisoni (1505–1575), italienischer Maler

 Polidoro da Caravaggio (um 1492–1543), italienischer Maler der Renaissance